Comitatul Osceola sau Osceola County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Osceola County, Florida 
 Osceola County, Iowa 
 Osceola County, Michigan